El término Hurley puede corresponder a:

Localidades 
 Hurley (Berkshire), Inglaterra
 Dos localidades en el estado de Nueva York: Hurley (pueblo) ; Hurley (aldea).
 Una localidad de Dakota del Sur, Estados Unidos: Hurley.
 Una localidad del estado de Misisipi: Hurley.
 Un pueblo en el estado de Nuevo México: Hurley.
 Hurley (Warwickshire), Inglaterra

Personas 
 La actriz británica Elizabeth Hurley.

Personajes de ficción 
 Un personaje de la serie televisiva Lost: Hugo "Hurley" Reyes.

Empresas, organizaciones 
 Una compañía de material skate y surf: Hurley International.

Deportes 
 Stick usado en el deporte irlandés de hurling: Hurley.

Música 
 Un álbum de la banda de rock estadounidense Weezer publicado en 2010: Hurley.